Bisbee (Arizona) – città degli Stati Uniti d'America capoluogo della contea di Cochise nello stato dell'Arizona
 Bisbee (Dakota del Nord) – centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Towner nello stato del Dakota del Nord